Stati Uniti d'America
 Monte Washington (Mount Washington) – vetta degli Appalachi
 Mount Washington – città della contea di Bullitt, Kentucky
 Mount Washington – quartiere di Los Angeles, California
 Mount Washington – comune della contea di Berkshire, Massachusetts